Chikosi Basden – calciatore britannico
 Eddie Basden – ex cestista statunitense
 Tom Basden – attore, comico e sceneggiatore britannico